Morche ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Morche (1940–2012), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Helmut Morche (* 1930), deutscher Jugend- und Parteifunktionär (FDJ/SED)
 Jürgen Morche (* 1955), deutscher Schauspieler, Regisseur und Produzent